Nemzeti Bajnokság I osztályában 1924-25 ben 12 csapat küzdött a bajnoki címért, melyet újra az MTK nyerte meg, tizenkettedik alkalommal. A Ferencváros az idény elején még együtt haladt az MTK-val, és a rangadón át is vehette volna a vezetést, az aranylánc azonban legázolta a Fradit, 11-2 lett a végeredmény és ebből öt gólt Orth György lőtt.
A tavaszi visszavágóra nagyon készült a ferencvárosi csapat, Húsvét vasárnap 32 000 néző előtt 2-1 re nyert, hazai pályán az FTC.

Az országos bajnoki címért való küzdelem rendszerét átalakították, a vidéki bajnokok és a budapesti első és második, kieséses rendszerben mérkőzött meg egymással.
Mérkőzések:
 Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK 2:2, 2:1
 Debreceni VSC - Soroksár 2:1
 MTK - Pécsi Bőrgyár TC 5:0
 Szombathelyi AK - Szegedi AK 4:0
Második forduló:
 FTC - Szombathelyi AK 1:0
 MTK - DVSC 2:1
 MTK-Ferencváros döntő az országos bajnok címért, az első találkozón gólnélküli döntetlent hozott, a másodikon már 4:1-re győzött az MTK.

Ausztriában és Csehszlovákiában is bevezették a profizmust, ekkor már a Magyar Labdarúgó-szövetség is elkezdte kidolgozni a profi bajnokság szabályait.

Egy év kihagyás után ismét MTK - Újpest mérkőzésen, ezúttal 4:0-ra nyert az MTK, hatodszor lett övék a Magyar Kupa.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnok MTK játékosai: Remete Imre k. (12), Mándi Gyula (20), Senkey I Imre (13), Nyúl II Vilmos (13), Kléber Gábor (12), Nádler Henrik (18), Senkey II Gyula (13), Molnár György (21), Orth György (21), Opata Zoltán (17), Jeny Rudolf (21). Játszottak még: Braun József (8), Böhm Sándor (1), Demkó Sándor (3), Kocsis Ferenc (8), Kovács Dezső (1), Kropacsek Ferenc k. (10), Nyúl I Ferenc (12), Okos József (1), Rakitovszky II Gyula (2), Rebró Béla (5), Varga György (4), Weisz Leó (2), Wester Károly (5).

Edző: Fronz Döme

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1925